

Musica 
 Family Affair – singolo degli Sly & the Family Stone del 1971
 Family Affair – album dei The Bear Quartet del 1993
 Family Affair – album di MC Hammer del 1998
 Family Affair – singolo di Mary J. Blige del 2001

Televisione 
 Tre nipoti e un maggiordomo (Family Affair) – serie televisiva statunitense
 Family Affair – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2002 al 2003

Pagine correlate 
Family Affairs